2 miejscowości w Polsce:
 Łąkoć – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów
 Łąkoć – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko